Kreutter ist der Familienname folgender Personen:

 Emmeran Kreutter (bl. 1865), deutscher Musikpädagoge
 Franz Kreutter (1736–1806), deutscher Benediktiner, Propst und Historiker
 Heinrich Josef Kreutter (1769–1826), Mitglied der Badischen Ständeversammlung 1819–1825
 Wolfgang Kreutter (1924–1989), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Kreuter
 Kreuder
 Kräuter
 Greuter